Enon (band), Amerikaanse band
Enon (plaats), plaats in Amerika
Enon (scheikunde), een geconjugeerd keton